Ornithology : revue d’ornithologie publiée par l'American Ornithological Society ;
 Ornithology : standard de jazz ;